Crataegus pubescens pode referir-se a:
 Crataegus pubescens C.Presl. - uma espécie de espinheiro, por vezes considerado sinónimo de Crataegus orientalis 
 Crataegus pubescens Steud. - um nome ilegítimo para Crataegus mexicana

Desambiguações de espécies